La denominación Condado de Todd puede hacer referencia a distintos condados en Estados Unidos:

 Condado de Todd, condado de Dakota del Sur.
 Condado de Todd, condado de Kentucky.
 Condado de Todd, condado de Minnesota.